Мыс Херсонес — мыс на западе Гераклейского полуострова, крайняя западная точка Севастополя (относится к Гагаринскому району города) и южной части Крымского полуострова. Вдаётся в Чёрное море. На мысе с 1816 года действует маяк, обеспечивающий подход кораблей и судов в порт Севастополь, высота маяка 36 метров.

Весной и летом 1942 года стал местом ожесточённых боёв Приморской армии, став одним из знаковых мест героической обороны Севастополя.

В 1966 году здесь снимали фильм Волшебная лампа Аладдина. На берегу моря был построен «Сказочный Багдад».

Известны и другие названия этого мыса: Парфений, Парфенон, Фонари-Кап.

Галерея

Примечания 

Мысы Севастополя